Lecanochiton är ett släkte av insekter. Lecanochiton ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skålsköldlöss
Lecanochiton